Во́лица — название населенных пунктов:

Польша 
 Волица — село в гмине Козлув Мехувского повята Малопольского воеводства.
 Волица — село в гмине Буковско Санокского повята Подкарпатского воеводства.

Украина 
Волынская область
 Волица — село в Иваничевском районе
 Волица — село в Камень-Каширском районе
 Волица — село в Турийском районе
 Волица — село в Шацком районе
Житомирская область
 Волица — село в Андрушёвском районе
 Волица — село в Житомирском районе
Киевская область
 Волица — село в Бородянском районе
 Волица — село в Фастовском районе
Львовская область
 Волица — село в Рава-Русской общине Львовского района
 Волица — село в Давыдовской общине Львовского района
 Волица — село в Яворовском районе
 Волица — село в Самборском районе
 Волица — село в Радеховской общине Червоноградского района
 Волица — село в Сокальской общине Червоноградского района
 Волица — село в Великомостовской общине Червоноградского района
Ровненская область
 Волица — село в Костопольском районе
Тернопольская область
 Волица — село в Бережанском районе
 Волица — село в Гусятинском районе
 Волица — село в Кременецком районе
 Волица — село в Лановецком районе
 Волица — село в Подгаецком районе
Хмельницкая область
 Волица — село в Красиловском районе
 Волица — село в Славутском районе
 Волица — село в Теофипольском районе
 Волица — село в Хмельницком районе

Другое 
 Волица — река в Архангельской области, приток реки Устья
 Волица — железнодорожная станция в д. Волица в Свентокшиском воеводстве Польши

См. также 
 Волица-Дружкопольская
 Волица-Лобачовская
 Волица-Морозовицкая
 Волица-Деревлянская
 Волица-Гнездычевская
 Волица-Барилова
 Волица Вторая
 Волица-Керекешина
 Волица-Полевая
Лесовая Волица